Emilio Sánchez puede referirse a:

 Emilio Sánchez Arteaga (1929-1992), periodista, biógrafo y escritor español;
 Emilio Sánchez Bueno (1844-1878), militar español;
 Emilio Sánchez Cayuela Gutxi (1907-1993), pintor y dibujante español;
 Emilio Sánchez Font (1921-1999), pintor y grabador de Cuba;
 Emilio Sánchez Fuentes (1985), futbolista español;
 Emilio Sánchez Pastor (1853-1935), escritor, periodista y político español;
 Emilio Sánchez Perrier (1855-1907), pintor español;
 Emilio Sánchez Piedras (1927-1981), político mexicano;
 Emilio Sánchez Plaza (1899-1999), director y compositor musical español;
 Emilio Sánchez (periodista), Emilo Sánchez Salamanca, periodista radial colombiano;
 Emilio Sánchez (tenista) (1965), Emilio Sánchez Vicario, extenista español;
 Emilio E. Sánchez (1875-1962), Emilio Eleuterio Sánchez, político y escritor argentino;
 Emilio Sánchez Arteaga (1929-1992), escritor español que escribía bajo el pseudónimo de Emilio Salcedo Salcedo.